Водяницкий — фамилия; имеет женскую форму Водяницкая.
 Водяницкий, Владимир Алексеевич (1892/1893—1971) — советский биолог, член-корреспондент АН УССР.
 Водяницкий, Григорий Петрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Водяницкая 
 Водяницкая, Галина Владимировна (1918—2007) — советская актриса театра и кино. Лауреат Сталинской премии первой степени.
 Морозова-Водяницкая, Нина Васильевна (1893—1954) — советский учёный, альголог-гидробиолог, доктор биологических наук, профессор.